Lista meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej (1930–1939) – oficjalne mecze reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn.

1930

Mecze

Kadra

1934

Mecze

Kadra

1936

Mecze

Kadra

Bibliografia 
 

Listy meczów reprezentacji Japonii w piłce nożnej mężczyzn